Vicq, település Franciaországban, Allier megyében
Vicq, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Vicq, település Franciaországban, Nord megyében
Vicq, település Franciaországban, Yvelines megyében
Vicq-d’Auribat, település Franciaországban, Landes megyében
Vicq-Exemplet, település Franciaországban, Indre megyében
Vicq-sur-Nahon, település Franciaországban, Indre megyében
Vicq-sur-Gartempe, település Franciaországban, Vienne megyében